Pap steht für:

 Pap (Ungarn), Gemeinde im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg im Kreis Kisvárda, Ungarn
 Mealie Pap, der Maisbrei in Südafrika, siehe Ugali #Mealie-Pap in Namibia
 eine chilenische Limonadenmarke, siehe Bilz y Pap

Pap ist der Name von:
 Papas (Armenien), Arsakiden-König (353–374)

Pap ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Pap (1921–1959), schweizerisch-US-amerikanischer Philosoph und Hochschullehrer
 Eszter Pap (* 1993), ungarische Triathletin

 János Pap (1925–1994), ungarischer Politiker
 Jenő Pap (* 1951), ungarischer Fechter
 Károly Pap (1897–1945), ungarischer Schriftsteller
 Kristóf Pap (* 1998), ungarischer Leichtathlet
 Mária Pap (* 1955), ungarische Leichtathletin
 Zoltán Álgya-Pap (1895–1987), ungarischer Generalleutnant

PAP steht als Abkürzung für:
 Aéroport international Toussaint Louverture in Port-au-Prince, Haiti (IATA-Code)
 Panafrikanisches Parlament der Afrikanischen Union
 People’s Action Party (Singapur), eine politische Partei in Singapur
 Polska Agencja Prasowa, eine polnische Nachrichten- und Presseagentur
 Post-activaton potentiation, Postaktivierungspotenzierung, ein Trainingskonzept
 Principle of Alternative Possibilities, das philosophische Prinzip, nach dem „Er hätte anders handeln können“ 

Medizin:
 Pap-Test, ein Abstrichverfahren
 Perioperative antimikrobiolle Prophylayxe; siehe Operation (Medizin)#Komplikationen
 Peroxidase-Anti-Peroxidase, ein immunhistochemisches Verfahren, siehe Immunmarkierung #PAP- und APAAP-Methode
 Poly(A)-Polymerase, ein Enzym im Zellkern
 prostatic acid phosphatase, Prostataspezifische saure Phosphatase, das Isoenzym 2 der sauren Phosphatasen
 Pulmonary Alveolar Proteinosis, eine Lungenerkrankung, siehe Alveolarproteinose
 Positive Airway Pressure, Überdruckbeatmungstherapie beispielsweise beim Schlafapnoe-Syndrom

Technik:
 Password Authentication Protocol, ein Verfahren zur Authentifizierung über das Point-to-Point Protocol
 Picture and picture, auch Picture by picture, siehe Split Screen
 Pole Aerial Photography oder Hochfotografie, bei der die Kamera auf einem Teleskopmast angebracht ist
 Printer Access Protocol, ein proprietäres Netzwerkprotokoll, siehe Apple Printer Access Protocol
 Programmablaufplan, als Modell eines Programmcodes
 Recycling-Code für Pappe und Papier

pap steht für:
 Papiamentu, eine Kreolsprache in der Karibik, Sprachcode nach ISO 639-2

Siehe auch:
 Paap
 Papp

Abkürzung